Гери Вебер Оупън () е турнир по тенис за мъже, провеждан през месец юни в Хале, Германия. Срещите се играят на трева на Гери Вебер Щадион, който има подвижен покрив и мачовете могат да се играят и при лоши атмосферни условия. Турнирът е част от Международната серия на АТП.

В този си вид турнирът съществува от 1993 г. През 1991 г. и 1992 г. на същото място се провежда турнир на клей от ниска категория.

Рекордьор по титли е Роджър Федерер с пет, следван от Евгени Кафелников с три.

Финали

Сингъл

Външни препратки 
 Официален сайт
 Профил на турнира на сайта на АТП 

Турнири по тенис в Германия
Турнири по тенис на трева